Il Campionato mondiale di curling femminile 2018 sarà la 40ª edizione del torneo. Si svolgerà a North Bay, in Canada, dal 17 al 24 marzo 2018.

Squadre qualificate

Girone all'italiana

Classifica

Risultati

Sessione 1
17 marzo 2018, ore 14:00

Sessione 2
17 marzo 2018, ore 19:00

Sessione 3
18 marzo 2018, ore 9:00

Sessione 4
18 marzo 2018, ore 14:00

Sessione 5
18 marzo 2018, ore 19:00

Sessione 6
19 marzo 2018, ore 9:00

Sessione 7
19 marzo 2018, ore 14:00

Sessione 8
19 marzo 2018, ore 19:00

Sessione 9
20 marzo 2018, ore 9:00

Sessione 10
20 marzo 2018, ore 14:00

Sessione 11
20 marzo 2018, ore 19:00

Sessione 12
21 marzo 2018, ore 9:00

Sessione 13
21 marzo 2018, ore 14:00

Sessione 14
21 marzo 2018, ore 19:00

Sessione 15
22 marzo 2018, ore 9:00

Sessione 16
22 marzo 2018, ore 14:00

Sessione 17
22 marzo 2018, ore 19:00

Sessione 18
23 marzo 2018, ore 9:00

Sessione 19
23 marzo 2018, ore 14:00

Sessione 20
23 marzo 2018, ore 19:00

Fase finale

Play-off
24 marzo 2018, ore 9:00

24 marzo 2018, ore

Semifinale
24 marzo 2018, ore 14:00

24 marzo 2018, ore 19:00

Finale
25 marzo 2018, ore 15:00

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

2018
Curling nel 2018